

Берден — місто, штат Арканзас
 Берден — місто, штат Оклахома